Marvila (Lisboa) - freguesia no concelho de Lisboa, Portugal
 Marvila (Santarém) - freguesia no concelho de Santarém, Portugal
ou ainda:
 Apeadeiro de Marvila - estação ferroviária em Lisboa
 Igreja Paroquial de Santo Agostinho a Marvila - igreja em Lisboa, Portugal
 Igreja de Santa Maria de Marvila - igreja em Santarém, Portugal

Ver também 

Desambiguação